.tk – domena przypisana do Tokelau
 TK (TK-3) – polski czołg rozpoznawczy (tankietka)
 Targi Kielce – centrum targowe
 Tygodnik Kulturalny
 Techniker Krankenkasse
 Telekineza, stopniowo wypychane przez PK (psychokineza)
 Tomografia komputerowa
 Trybunał Konstytucyjny
 Telekomunikacja Kolejowa
 Tuła-Korowin (TK) – radziecki pistolet samopowtarzalny
 Tk – seria parowozów kolei litewskich 
 Tk – seria parowozów kolei łotewskich